Шталь () — німецьке прізвище.

 Агустін Шталь (; 1842—1917) — пуерто-риканський лікар та вчений.
 Армін Мюллер-Шталь (; 1930) — німецький актор, режисер, письменник, художник та музикант.
 Артур Шталь (; 1895—1950) — архітектор, живописець.
 Генріх Шталь (; прибл.1600—1657) — німецький лютеранський священик.
 Георг Ернст Шталь (; 1659—1734) — німецький лікар і хімік.
 Лінда Шталь (; 1985) — німецька легкоатлетка.

Див. також 
 8154 Шталь (8154 Stahl) — астероїд головного поясу, відкритий 15 лютого 1988 року.

Німецькі прізвища